Eric Powell peut désigner :
 Eric Powell (1975), dessinateur et scénariste de comics américain ;
 Eric Powell (1886-1933), rameur d'aviron britannique.